Komstad kan avse:

Komstad, Sävsjö kommun – en by i den tidigare Norra Ljunga socken i Sävsjö kommun
Komstad, Simrishamns kommun – en by i Simrishamns kommun (Stiby socken)